Sola község Norvégiában
 Soła folyó Lengyelországban